El Día Internacional de la Aduana se celebra el día 26 de enero de cada año en conmemoración al día en que se realizó la sesión inaugural del CCC (Comité de Cooperación Aduanera - Customs Co-operation Council) en 1953.

Día Internacional de la Aduana 2023 

Temas del Día Internacional de la Aduana

Referencias

Véase también 

 Organización Mundial de Aduanas

Enlaces externos 

 Sitio Oficial del Día Internacional de la Aduana

Día Internacional